Freestyle (dans), een stijl in een aantal dansen
 Freestyle Script (1986), een lettertype

Sport 
 Freestyle (sport), een stijl in een aantal sporten
 Freestyle BMX
 Freestyle motocross
 Freestyle-skateboarding
 Freestyle-snowboarding
Amped: Freestyle Snowboarding, een snowboardgame
 Freestyleskiën

Media
 FreeStyle, een televisieprogramma op HGTV
 Free Style (film) (2009), een Amerikaanse film
 FreeStyleGames, een Britse ontwikkelaar van videogames
 Freestyle Releasing, een onafhankelijke filmstudio
 Freestyle (software), een grafisch softwareprogramma

Muziek
 Freestyle (muziekstijl), een muziekstijl
 Freestyle (rap), een rapstijl
 Freestyle (Filippijnse band), een Filippijnse alternatieve soul/jazzband
 Freestyle (Russische band), een Sovjet-Russische band
 Freestyle (Surinaamse muziekgroep), een Surinaamse muziekgroep
 Freestyle (Zweedse band), een voormalige Zweedse elektronische band
 Freestylers, een Britse elektronische band
 Freestyle Fabrik, een Belgisch hiphoptrio uit Antwerpen
 Autodidactical Freestyle and Radical (2008), een muziekalbum van de Amerikaanse artiest Bushwalla